Shenzhen Open 2014 (kobiety)
 Shenzhen Open 2014 (mężczyźni)